Cabin (engl. Blockhaus) steht für
Cabin John, Ort in Maryland
Cabin Crew, Band
Log Cabin, Blockhausform
West Cabin, Blockhütte in Tennessee
Whisky Creek Cabin, Blockhütte in Oregon 
Siehe auch:
Cabin Lake
 Cabin Creek
Pioneer Cabin Tree
Cabin in the Sky
 Kabien
 Kabin
 Kabine